Dons är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aage Dons (1903–1993), dansk författare
 Elisabeth Dons (1864–1942), dansk operasångerska
 Jens Bing Dons (1734–1802), norsk rättslärd
 Poul Dons (1783–1843), dansk författare
 Waldemar Theodor Dons (1849–1917), norsk filosof